Robert Górski (ur. 1971) – polski twórca kabaretowy
 Robert Górski (ur. 1974) – polski piłkarz